Vicario est un patronyme porté notamment par :
 Arantxa Sánchez Vicario (1974-), joueuse de tennis espagnole,
  (1959-), réalisateur italien,
 Marco Vicario (1925-2020), acteur, réalisateur, scénariste et producteur italien.